kózka (Stauroderus) – rodzaj owadów prostoskrzydłych
 kózka – przedstawiciel chrząszczy z nadrodziny kózek (Cerambycoidea), zwłaszcza rodziny kózkowatych
 kózka (Cobitis taenia) – gatunek ryby oraz pierwszy człon nazw zwyczajowych niektórych innych gatunków ryb z rodziny piskorzowatych:
 kózka aralska (Sabanejewia aurata)
 kózka bergatino (Sabanejewia larvata)
 kózka kaspijska (Sabanejewia caspia)
 kózka rumuńska (Sabanejewia romanica)
 kózka wielka (Cobitis elongata)